Beja (teils auch Bedscha oder Bedja) bezeichnet:

Geographische Objekte:
 Beja (Portugal), Stadt in Portugal
 Beja (Russland), Dorf in Russland, Republik Chakassien
 Beja (Tunesien), Stadt in Tunesien

 Distrikt Beja, Distrikt in Portugal
 Gouvernement Beja, Gouvernement in Tunesien
 Rajon Beja, Rajon in der Republik Chakassien (Russland), siehe Beiski rajon

 Flüsse in Russland:
 Beja (Abakan), Nebenfluss des Abakan
 Beja (Ninja), Nebenfluss der Ninja
 Beja (Sachombe), Nebenfluss des Sachombe

Beja ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Olinda Beja, Schriftstellerin aus São Tomé und Príncipe

Sonstiges:
 Bedscha (Sprache), Sprache in Afrika
 Bedscha (Volk), Ethnie in Afrika